Le terme Route 171 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 171 en Allemagne
 Route 171 au Québec, Canada
 Route nationale 171 en France